Isengau bezeichnet:
 Isengau (historisch), mittelalterliche Gaugrafschaft im Südosten Oberbayerns
 Isengau (Landschaft), Landschaftsregion um das Isental (Oberbayern)